Pablo Peixoto é ator natural de Brasília, Distrito Federal e sua carreira se inicia em 1989.

Carreira
Participou de mais de 20 peças teatrais, atualmente trabalha no Hierofante Cia de Teatro desde 1997. 
Formado em audiovisual, teve sua primeira experiência com cinema no filme Araguaya - Conspiração do Silêncio de Ronaldo Duque em 2002. 
Depois disso já participou de 15 filmes, entre curtas e longas metragens, como ator, diretor de fotografia e diretor de arte. 
Em 2008 dirigiu seu primeiro filme: Cuidado! Palhaços, um curta metragem documentário, que está percorrendo o circuito de festivais.

Ligações externas
 Myspace
 IMDB

Atores do Distrito Federal (Brasil)